Li Chiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zuo Jiang, vattendrag, Guangxi, 
 Sông Kỳ Cùng, vattendrag, 

Robotskapade Kinaförgreningar